The Road to Rampton è un album in studio del gruppo punk rock inglese Anti-Nowhere League, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni

Album punk rock